Ascophanus är ett släkte av svampar. Enligt Catalogue of Life ingår Ascophanus i familjen Ascobolaceae, ordningen skålsvampar, klassen Pezizomycetes, divisionen sporsäcksvampar och riket svampar, men enligt Dyntaxa är tillhörigheten istället familjen Thelebolaceae, ordningen Thelebolales, klassen Leotiomycetes, divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Skålsvampar
Ascophanus